IASB steht als Abkürzung für:
 Institut d’Aéronomie Spatiale de Belgique, siehe Belgisches Institut für Weltraum-Aeronomie
 International Accounting Standards Board, Gremium von Rechnungslegungsexperten für internationale Standards

Abkürzung